

Pessoas 
 João Guilherme Ratcliff

Localidades 
 Ratcliff (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes